Аровах Бахтиар (род. 25 марта 1934) — индонезийский шахматист, международный мастер (1978).

В составе сборной Индонезии участник 5-и Олимпиад (1960, 1966, 1970—1972, 1978) и 2-х командных чемпионатов Азии (1974, 1979).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Индонезии